Barbas (Albanië), een dorp in de Albanese gemeente Petrelë
Barbas (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Barbas (demon), een demon beschreven in de Ars Goetia
Barbas (Charmed), een personage uit de televisieserie Charmed
Barbas (geslacht), een patriciërsgeslacht